Cochise, care a fost original numele unui șef de trib din națiunea Apache, aparținând grupului numit Chiricahua, se poate referi la

Denominarea originală 

 Cochise, un șef din tribul Apache

Denumiri geografice 

 Cochise (comitat), , unul din cele 15 comitate ale statului Arizona, situat în partea sa sudică 
 Cochise, o localiate din comitatul omonim, Cochise
 Cochise Tradition, o cultură arheologică

Alte utilizări 

 Cochise (cântec), melodie a grupului american de rock Audioslave
 Cochise, cea de-a doua piesă muzicală a lui Mike Oldfield de pe albumul Guitars
 Cochise (formație), formație de muzică country rock
 Cochise (album), album muzical al sus numitei formații, Cochise
 Cochise (formație germană), formed 1979 in Dortmund
 Cochise (biciclist), porecla ciclistului columbian Martín Emilio "Cochise" Rodríguez
 Cochise, un membru al unui gang din filmul realizat în 1999, The Warriors
 Cochise, personaj din video-ul muzical Sabotage al formației Beastie Boys 

Nume proprii